Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1970 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1969/70, 10-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 29 апреля 1970 года, на стадионе «Пратерштадион» в Вене. В матче встретились английский «Манчестер Сити» и польский «Гурник Забже».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1969/1970

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1970
Кубок обладателей кубков УЕФА
Апрель 1970 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1970
Кубок обладателей кубков УЕФА 1970
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии
События 29 апреля
Спорт в Австрии в 1970 году
Спорт в Великобритании в 1970 году
Спорт в Польше в 1970 году